Listra de Roupa/ Listrada. - Alternação de Cor em Roupa na Vertical, Horizontal e/ ou outro sentido de orientação.
 Lista - (Informática) uma forma de organização através da enumeração de dados para melhor visualização da informação.
 Lista - uma estação do Metro de Madrid.

Desambiguação